Krystian Marek Łuczak (ur. 16 stycznia 1975 we Włocławku) – samorządowiec, archeolog, radny Rady Miasta Włocławek VI (od 2012 r.), VII i VIII kadencji. Społecznik; zdobywca Korony Maratonów Polskich; nominowany w plebiscycie Osobowość Roku 2018 r. i 2019 r. w kategorii polityka, samorządność i społeczność lokalna, prowadzonym wspólnie przez „Gazetę Pomorską”, „Express Bydgoski” i „Nowości – Dziennik Toruński”.

Wykształcenie i działalność naukowa 
Doktor nauk humanistycznych na podstawie pracy pt. „Cyrene, jako główny ośrodek miejski Pentapolis w relacjach kulturowych ze światem greckim w okresie panowania dynastii Battiadów”, Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Mariusz Mielczarek, recenzenci: dr hab. Jarosław Bodzek (Uniwersytet Jagielloński) i prof. dr Emmanouil Stefanakis (University of Aegean). Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończone studia podyplomowe: kier. Zarządzanie Systemami Logistycznymi; kier. Historia oraz kier. Przygotowanie Pedagogiczne.

Zaangażowany w działalność polityczną w ramach Platformy Obywatelskiej. W 2012 r. uzyskał mandat radnego miejskiego we Włocławku. Ponownie wybierany do miejskiego samorządu w 2014 r. i 2018 r. Od 2018 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta we Włocławku. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. kandydował do Sejmu w okręgu toruńskim otrzymując 10 366 głosów.

W 2008 r. podjął pracę w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W 2018 r. został dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku. Od 2019 r. jest Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Badania wykopaliskowe, m.in. 
 Kołat-Rybniki, gm. Kikół 2008-2018 r.-badania wykopaliskowe organizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w miejscowości Kołat-Rybniki, gm. Kikół, w obszarze stanowiska archeologicznego nr 2 (AZP 41-49/63) w trwającym od 2002 roku projekcie badawczym Działu Archeologicznego MZKiD we Włocławku na Ziemi Dobrzyńskiej.

 Rumunia – dwa sezony wykopaliskowe (2015 r., 2016 r.), uczestniczył w archeologicznych badaniach terenowych na stanowisku Resculum (Bologa, okręg Kluż, Rumunia) w ramach projektu „Badania archeologiczne rzymskiego obozu wojskowego Resculum w Bolodze (Rumunia)”. Projekt jest realizowany w ramach umowy naukowej pomiędzy Instytutem Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Narodowym Muzeum Historii Transylwanii (Muzeul National de Istorie a Transilvaniei) w Klużu-Napoce (Rumunia).

 Rodos – dwa sezony wykopaliskowe (2016 r., 2017 r.), (wykonanie UMO 2013/11/B/HS3/02061), uczestniczył w eksploracji nekropoli z okresu hellenistycznego oraz wzgórza pod akropolem Marmarounia. Wraz z Departamentem Studiów Śródziemnomorskich Uniwersytetu Egejskiego i 22 Eforatem Prehistorii i Starożytności Klasycznych (Department of Mediterranean Studies, of the University of the Egean and the 22nd Ephoreate of Prehistoric and Classical Antiquities) przeprowadzono badania wykopaliskowe na stanowisku Kymissala na Rodos.

 Chalno, gm. Topólka 2017 r. – badania ratownicze na cmentarzysku (AZP 51-44/113).

 Turowo, gm. Lubraniec 2018 r. – archeologiczne badania weryfikacyjne grodziska średniowiecznego (AZP 50-46/71) oraz domniemanego grodziska (działka 42/1).

 Teodorowo, gm. Wielgie 2019 r. – badania archeologiczne, weryfikacja granic stanowiska.

 Zespół Pałacu Saskiego w Kutnie 2019 r. – badania archeologiczne w formie nadzorów.

Konferencje naukowe, m.in. 
 Funeralia Lednickie 16 spotkanie (15–16 maja 2013 r.) organizowane przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, odczyt, pt. „Królewskie pochówki w greckiej kolonii Cyrene”.
 Konferencja Naukowa Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (12–13 września 2013 r.) Czystość i Brud. Higiena w starożytności, odczyt, pt. „Silphium – cudowny lek od Apollina dla starożytnego miasta Cyrene”.
 Międzynarodowa Konferencja Naukowa (27–28 października 2013 r.) De Africa Romaque Merging Cultures across North Africa w University of Leicester, prezentacja posteru tematycznego „The ancient Roman Cyrene – The City of The God Apollo”.
 Instytut Archeologii UMK w Toruniu (21–23 listopada 2013 r.) Konferencja naukowa Ancient iconography as a reflection of everyday life w Toruniu, odczyt, pt. „Tajemnica silphium – identyfikacja ikonograficzna największego skarbu Cyrene”.
 6th International Archaeological Conference Dedicated to Pitt Rivers, Vardzia w Gruzji (11–14 kwietnia 2014 r.), organizowanej przez Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, odczyt, pt. „The ancient Cyrene – The City of The God Apollo”.
 Konferencja Naukowa Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (11–12 września 2014 r.) Czystość i Brud. Higiena w średniowieczu, odczyt, pt. „Wybrane zagadnienia dotyczące cielesności i duchowości kobiet w średniowieczu”.
 7th International Archaeological Conference Dedicated to Pitt Rivers, Vardzia w Gruzji (23–27 kwietnia 2015 r.), organizowanej przez Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, odczyt, pt. „The Funerary Complex of Cyrene”.
 8th International Archaeological Conference Dedicated to Pitt Rivers, Vardzia w Gruzji (23–27 maja 2016 r.), organizowanej przez Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, odczyt, pt. „Faces of Memory: Funerary Urn Decorations in the Pomeranian Culture”

Publikacje naukowe i popularnonaukowe 
 Opracowanie historii i bibliografii działów i oddziałów muzeum-Dział Archeologiczny; Rocznik Muzealny MZKiD, t. XIII, Włocławek 2010.
 Historia wystawiennictwa działu archeologicznego MZKiD we Włocławku, [w:] Rocznik Muzealny MZKiD, t. XIV, Włocławek 2012.
 Silphium-cudowny lek od Apollona dla starożytnego miasta Cyrene, [w:] Czystość i brud. Higiena w starożytności, W. Korpalska, W. Ślusarczyk (red.), Bydgoszcz 2013.
 Recenzja publikacji: Andrzej Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej IAiE PAN, Warszawa 2013.
 Królewskie pochówki w greckiej kolonii Cyrene, [w:] Królowie i biskupi, rycerze i chłopi-identyfikacja zmarłych, SNAP, Poznań 2014.
 Wybrane zagadnienia dotyczące cielesności i duchowości kobiet w średniowieczu, [w:] Czystość i brud. Higiena w starożytności, W. Korpalska, W. Ślusarczyk (red.), Bydgoszcz 2014.
 Cmentarzyska Starego Miasta Włocławka w świetle najnowszych badań archeologicznych, [w:] Rocznik Muzealny MZKiD, t. XV, Włocławek 2014.
 Silphium z Cyrene. Skarb antycznej medycyny, [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej IAiE PAN, Warszawa 2015.
 Badania weryfikacyjne średniowiecznego grodziska oraz historia kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i św. Marii Magdaleny w miejscowości Przypust, gm. Waganiec, stan. 1 (AZP 44-46/12), [w:] Rocznik Muzealny MZKiD, Włocławek 2016. Prowadził cykl tekstów popularyzatorskich w zakresie dydaktyki, edukacji i upowszechniania wiedzy o archeologii i historii wydawanych na łamach Przewodnika Katolickiego, wyd. Poznań, m.in.: „Spotkania z archeologią”, „Początek przygody”, „Piramidy na Kujawach”, „Biblijna przeszłość”, „Grzeszne miasto Babilon”, „Tam się ważyła nasza przeszłość”, „Długie domy na Kujawach część”, „Wczesnośredniowieczne cmentarzysko”, „Poganie z dalekiej północy”, „Miasto przeklęte”. W ramach prowadzonej działalności naukowej był komisarzem wystaw czasowych, m.in.: „Najnowsze badania wykopaliskowe Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej” 2008 r.; „Ceramika pradziejowa i wczesnohistoryczna w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” 2010 r., eksponowanych w gmachu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Uczestniczył w realizacji wystawy Działu Archeologicznego MZKiD we Włocławku: „Nieceramiczne zabytki archeologiczne w zbiorach Muzeum we Włocławku” 2015 r. Pełniąc funkcję dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku brał udział w przygotowaniu wystaw czasowych „Lustra Niepodległej-Grafika” oraz 9. Triennale Plastyki Włocławskiej 2018 r.

Przypisy 

Ludzie urodzeni we Włocławku
Radni Włocławka
Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego
Politycy Platformy Obywatelskiej
Polscy archeolodzy